

Sigle 
 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  – Autodifesa della Repubblica Polacca, partito politico polacco
 Signal Recognition Particle  – Particella di riconoscimento del segnale 
 Single Responsibility Principle – Principio di singola responsabilità
 Socijalistička radnička partija Hrvatske  – Partito Socialista del Lavoro di Croazia, partito politico croato

Codici 
 SRP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Stord-Sørstokken, Stord (Norvegia)
 srp – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua serba

Informatica 
Secure Remote Password  – protocollo per l'autenticazione
Server Routing Protocol  – protocollo di rete operante su TCP
Spatial Reuse Protocol  – protocollo di livello dati sviluppato da Cisco
Stream Reservation Protocol

Mineralogia 
 Srp – abbreviazione del gruppo del serpentino

Note